Анахайм Энджелс в сезоне Главной лиги бейсбола 2004 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 1 место в своём дивизионе, выиграв 92 матча в 162 проведённых играх. В первом раунде плей-офф команда встретилась с Бостон Ред Сокс и уступила в серии 0-3.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 23
 Выигрышей: 13
 Поражений: 10
 Процент побед: 56.52
 Очков набрано: 130
 Очков пропущено: 121

Май 

 Игр: 27
 Выигрышей: 17
 Поражений: 10
 Процент побед: 62.96
 Очков набрано: 137
 Очков пропущено: 109

Июнь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 11
 Поражений: 16
 Процент побед: 40.74
 Очков набрано: 115
 Очков пропущено: 130

Июль 

 Игр: 27
 Выигрышей: 15
 Поражений: 12
 Процент побед: 55.56
 Очков набрано: 150
 Очков пропущено: 120

Август 

 Игр: 27
 Выигрышей: 19
 Поражений: 8
 Процент побед: 70.37
 Очков набрано: 152
 Очков пропущено: 130

Сентябрь 

 Игр: 28
 Выигрышей: 15
 Поражений: 13
 Процент побед: 53.57
 Очков набрано: 135
 Очков пропущено: 117

Октябрь 

 Игр: 3
 Выигрышей: 2
 Поражений: 1
 Процент побед: 66.67
 Очков набрано: 17
 Очков пропущено: 7

Плей-офф 
 Первый раунд Американской лиги:  Бостон Ред Сокс — Анахайм Энджелс 3-0

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Лос-Анджелес Энджелс
МЛБ в сезоне 2004